Кубок Футбольної ліги 2005–2006 — 46-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул вдруге у своїй історії здобув Манчестер Юнайтед.

Календар

Перший раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|22 серпня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|23 серпня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|24 серпня 2005

|}

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 вересня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 вересня 2005

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 жовтня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|26 жовтня 2005

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|29 листопада 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 2005

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 грудня 2005

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|21 грудня 2005

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 січня 2006

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/25 січня 2006

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на soccerway 

2005–2006
2005 у футболі
2006 у футболі
2005 в англійському спорті
2006 в англійському спорті